Peucedanum serpentini är en flockblommig växtart som beskrevs av András. och Jáv. Peucedanum serpentini ingår i släktet siljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Siljor
serpentini